Tabora (regio), een regio in Tanzania
 Tabora (stad), een stad in Tanzania
 USS Tabora (AKA-45), een Amerikaans marineschip